

Математика 
 14-е простое число.
 43 — простое число Якобсталя.
 243 = 8796093022208
 4343 ≈ 1.73×1070
 между 28 и 29 43 простых числа.
 4-е центрированное семиугольное число.

Наука 
 Атомный номер технеция

В других областях 
 43 год; 43 год до н. э., 1943 год.
 ASCII —  код символа «+».
 43 — код субъекта Российской Федерации и код ГИБДД-ГАИ Кировской области.
 Лунное число в романе Виктора Пелевина «Числа», приносящее несчастье главному герою.  Другим несчастным для главного героя числом было 29.  Солнечным числом, приносившим ему счастье, было 34.
 +43 — международный телефонный код Австрии.
 Т-43 — советский опытный средний танк периода Второй мировой войны.
 Любую конфигурацию головоломки «Игра в 15» можно перевести в начальную конфигурацию не более чем за 43 «длинных хода», где под «длинным ходом» понимается одновременное перемещение от одной до трёх плиток в одном и том же направлении.
 43 — так называется первая песня группы Mushroomhead.
 43 — является одним из ключевых чисел в визуальной новелле "Амальгаммы" 
 43 — является числом ищво

Примечания

Литература 
 

Простые числа